La Karaliaus Mindaugo taurė 2021-2022, o Citadele Karaliaus Mindaugo taurė per ragioni di sponsorizzazione, è la 17ª Coppa di Lituania di pallacanestro maschile (la 7ª con il nome di Karaliaus Mindaugo taurė).

Partite

Turni eliminatori

Primo turno

Gruppo A

Gruppo B

Secondo turno

|}

Fase finale

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Lietuvos krepšinio lyga 2021-2022

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2021
Pallacanestro nel 2022
Coppa di Lituania di pallacanestro maschile